Progno, termine in uso nel dialetto veronese per indicare un torrente
 Progno, riferito al fiume Illasi nella provincia di Verona
 Selva di Progno, comune della provincia di Verona